Кіор Олег Ігорович — старший матрос Збройних сил України.
 Зось-Кіор Микола Валерійович (нар. 12.10.1976 р., м. Новоазовськ, Донецька область) — український вчений, економіст, кандидат економічних наук, доцент.
Прізвища